Jméno a příjmení Jiří Beneš nese více osobností:

 Jiří Beneš (dramaturg) (1928–2020) – český violista, moderátor, hudební dramaturg, muzikolog a hudební publicista
 Jiří Beneš (novinář) (1898–1966) – český novinář a přeživší koncentračního tábora
 Jiří Beneš (politik) (1919–???) – český a československý komunistický politik
 Jiří Beneš (teolog) (* 1961) – český teolog a vysokoškolský pedagog